Купол Гекаты () — вулкан на Марсе, обнаруженный в ходе миссии Европейского космического агентства Mars Express. На снимках этого вулкана обнаружены следы крупного извержения, которое произошло около 350 миллионов лет назад и создало 10-километровую кальдеру. Было высказано предположение, что позднее эту кальдеру и смежные низменности частично заполнили ледниковые отложения. Судя по концентрации там ударных кратеров, это произошло совсем недавно (от 24 до 5 миллионов лет назад). Но по данным климатических моделей лёд на средних широтах Марса ныне нестабилен, следовательно, он мог там быть только во времена с другим климатом. Было показано, что время существования ледников хорошо совпадает со временем повышенного наклона оси вращения Марса.

Купол Гекаты имеет диаметр 182 км, и расположен по координатам  на равнине Элизий. Это самый северный из вулканов данного нагорья; южнее расположены гора Элизий и купол Альбор.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Google Mars — масштабируемая карта, отцентрованная по куполу Гекаты
 Список марсианских куполов 
 Трёхмерный вид купола Гекаты с Mars Express

Вулканы Марса
Горы Марса